Do I Ever Cross Your Mind? – album studyjny amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w kwietniu 1984 roku.

Charles w latach 80. przebywał i tworzył głównie w Nashville, zagłębiu muzyki country. Jego twórczość z tamtego okresu ukazana została m.in. na tej płycie. Część piosenek z Do I Ever Cross Your Mind? można mimo to uznać za utwory R&B lub soulowe.

Lista utworów 
Źródło

Przypisy 

Albumy Raya Charlesa
Albumy muzyczne wydane w roku 1984